Первые одомашненные собаки, скорее всего, были и сторожами, и помощниками на охоте. Впоследствии сложилось деление собак на группы в зависимости от их хозяйственного назначения. Первыми появились пастушьи, охотничьи и сторожевые собаки, позднее — декоративные собаки, от которых не требовали никакой службы, только радовать глаз хозяина. Такая классификация пород собак является в значительной степени условной. С развитием человеческого общества область применения некоторых пород собак радикально изменилась. В наибольшей степени это относится пастушьим и к охотничьим собакам. Первые, в частности первоначально выведенные для пастьбы овец овчарки и родственные им породы, благодаря своему исключительному интеллекту, работоспособности, желанию сотрудничать с человеком и физической выносливости, стали очень популярны в кинологических видах спорта. Многие из них нашли применение на службе в полиции, в социальной сфере (собаки-поводыри, канистерапевты и т. п.). Многие изначально охотничьи и подружейные породы, в связи с запретом или ограничением охоты во многих странах, а также снижением для человека необходимости охотиться, чтобы добывать пищу, переквалифицировались в собак-компаньонов.

В основном породы сгруппированы по типологическому признаку или по области их применения, например комнатно-декоративные или подружейные собаки. Кинологические организации признают разное количество пород, различается и число групп.

Основы систематики пород собак 

Единого подхода к классификации, или систематике, пород собак не существует. Кинологические организации формируют свою классификацию исходя из структуры поголовья и сложившегося использования пород на своей территории. Чаще других в основу систематики ставится происхождение пород или их использование (назначение). 

Во всех организациях породы делятся на группы, обычно 7-10 групп, в зависимости от специфики классификации. Во время судейства на выставках собак эксперты чаще всего специализируются на породах одной или нескольких групп.

Международная кинологическая федерация 

Международная кинологическая федерация (FCI в принятом международном написании, которое также в ходу в  России) различает 10 групп пород. Такая классификация принята во всех странах, чьи кинологические федерации являются членами МКФ, в том числе в Российской Кинологической Федерации. Однако, во многих странах существуют национальные породы, непризнанные МКФ, но имеющие право принимать участие в племенной деятельности и выставках внутри национальной кинологической организации. Например,  Английский кеннел-клуб, Американский клуб собаководства и Канадский клуб собаководства, которые даже не являются членами FCI.

 Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак
 Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные собаки
 Терьеры
 Таксы
 Шпицы и примитивные типы собак
 Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы
 Легавые собаки
 Ретриверы, спаниели, водяные собаки 
 Собаки-компаньоны, декоративные собаки
 Борзые

Английский клуб собаководства 
Английский клуб собаководства (Кеннел-клуб) определяет 7 групп собак:

 Охотничьи (гончие, борзые)
 Подружейные
 Терьеры
 Пользовательные породы
 Служебные породы
 Комнатно-декоративные
 Пастушьи

Американский клуб собаководства 

Американский клуб собаководства различает следующие 7 групп:
 Охотничьи (подружейные)
 Охотничьи (гончие, борзые)
 Служебные породы
 Терьеры
 Комнатно-декоративные
 Неохотничьи породы
 Пастушьи

Примечания

См. также 
 Породы собак по классификации кинологических организаций
 Аборигенная порода
 Фотогалерея пород домашних собак
 Породы собак согласно классификации FCI 
 Стандарты пород по группам (РКФ)

 
Системы классификации